El término Kilmainham se puede referir a:

 Kilmainham, un barrio de la ciudad de Dublín, en Irlanda.
 Kilmainham Gaol, cárcel de Dublín.